Lejsek může být:

malý pták z čeledi lejskovitých
Lejsek malý
Lejsek bělokrký
Lejsek šedý
Lejsek černohlavý

příjmení osob

 viz Lejsek (příjmení)

Externí odkazy